Эберс (англ. Ebers) — английская фамилия.

Известные носители:

 Эберс, Георг (1837—1898) — немецкий ученый-египтолог и писатель.
 Эберс, Иоганн Якоб Генрих (1781—1858) — германский врач .
 Эберс, Джуэл Джеймс (1921—1959) — американский физик, соавтор простейшей модели биполярного транзистора.

Примечания